Stefano Travaglia era il detentore del titolo ma ha scelto di non partecipare.

In finale Matteo Arnaldi ha sconfitto Francesco Maestrelli con il punteggio di 6-3, 6-7(7-9), 6-4.

Teste di serie 

  Nicolas Moreno de Alboran (ritirato)
  Máté Valkusz (quarti di finale, ritirato)
  Daniel Dutra da Silva (secondo turno)
  Matteo Arnaldi (campione)
  Alexis Galarneau (semifinale)

  Hernán Casanova (semifinale, ritirato) 
  Mathias Bourgue (quarti di finale) 
  Nick Hardt (primo turno) 
  Oleksii Krutykh (primo turno)

Qualificati 

  Harold Mayot (primo turno)
  Paweł Ciaś (secondo turno)
  Davide Galoppini (primo turno)

  Gian Marco Ortenzi (primo turno) 
  Arthur Reymond (primo turno) 
  Omar Giacalone (primo turno)

Lucky loser 

  Riccardo Balzerani (secondo turno, ritirato)

  Tristan Schoolkate (primo turno)

Wildcard 

  Matteo Arnaldi (campione)
  Matteo Gigante (primo turno)

  Francesco Maestrelli (finale)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Internazionali di Tennis d'Abruzzo 2022